Emscherkanal steht:
 umgangssprachlich für den Abwasserkanal Emscher, der bis 2021 im Rahmen des Umbaus des Emschersystems unterirdisch parallel zum Fluss Emscher entsteht
 Ende des 19. Jahrhunderts für die Projektierung eines Schifffahrtsweges im Emschertal, der Anfang des 20. Jahrhunderts als Rhein-Herne-Kanal realisiert wurde